Tonens (en francès Tonneins) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Thann
  Zoppola

Personatges il·lustres 
 Guillaume du Vair hi va morir.

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona